Super8:
 Super 8 — разновидность 8-мм киноплёнки.
 «Супер8» () — американский фантастический фильм режиссёра Дж. Дж. Абрамса и продюсера Стивена Спилберга, вышедший в 2011 году.